Plaats in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict)
 Darungan (Kademangan), een plaats in het regentschap Blitar van de provincie Oost-Java
 Darungan (Pare), een plaats in het regentschap Kediri van de provincie Oost-Java
 Darungan (Tanggul), een plaats in het regentschap Jember van de provincie Oost-Java
 Darungan (Yosowilangun), een plaats in het regentschap Lumajang van de provincie Oost-Java